Céline Amaudruz (1979-), personnalité politique suisse ;
 Gaston-Armand Amaudruz (1920-2018), militant néofasciste et négationniste suisse ;
 Georges Amoudruz (1900-1975), genevois, vidangeur, spéléologue et chercheur en ethnologie alpine.